Сизаль:

 Сизаль — натуральное грубое волокно, получаемое из листьев растения Agava sisolana из рода Агава.
 Сизаль — растение семейства Агавовые, вид рода Агава.